Gebrüder Pfeiffer steht für:

 Gebrüder Pfeiffer (Spielzeughersteller), deutscher Spielzeughersteller, siehe Emil Pfeiffer (Spielzeughersteller) #Geschichte
 Gebr. Pfeiffer, deutscher Mühlen- und Anlagenbauer